Belenli (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Belenli (Çınar), een dorp in het Turkse district Çınar
Belenli (Kahta), een dorp in het Turkse district Kahta
Belenli (Kaş), een dorp in het Turkse district Kaş
Belenli (Kelkit), een dorp in het Turkse district Kelkit
Belenli (Kemer), een dorp in het Turkse district Kemer